Кампофеличе-ди-Фиталия () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Палермо.

Население составляет 595 человек (2008 г.), плотность населения составляет 17 чел./км². Занимает площадь 35 км². Почтовый индекс — 90030. Телефонный код — 091.

Покровителем коммуны почитается святой Иосиф Обручник, празднование 23 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/